Mérenptah est un nom masculin de l'Égypte antique. Il a été porté par certains pharaons du Nouvel Empire ainsi que par des dignitaires, souvent rattachés à la ville de Memphis, où le culte de Ptah était le principal culte.

Pharaons 

 Mérenptah, treizième fils et successeur de  () ;
 Séthi-Mérenptah, fils du précédent qui régnera après l'usurpateur Amenmes () ;
 Mérenptah-Siptah, fils et successeur de Séthi-Mérenptah ().

Grand prêtre de Ptah 

 Mérenptah était grand prêtre de Ptah soit sous le règne de  soit sous celui de .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité